Francesco I de Tassis (1459-1517) – pioniere del servizio postale in Europa
 Francesco II de Tassis (1514-1543) – Maestro di Posta per conto dell'imperatore Carlo V
 Giovanni Battista de Tassis (1470-1541) – nipote ed erede di Francesco I de Tassis
 Jannetto de Tassis, o Zanetto de Tassis (1450 circa–1517 o 1518) – capostipite della nobile famiglia dei Tasso di Cornello che diedero vita ai Thurn und Taxis
 Lamoral de Tassis o Lamoral de Taxis (1557-1624) – Maestro Generale di Posta del Sacro Romano Impero, figlio di Leonardo I
 Leonardo I de Tassis o Leonardo de Taxis (1522-1612) – Maestro Generale di Posta
 Leonardo II de Tassis (1594-1628) – Maestro Generale di Posta a Bruxelles
 Omodeo de Tassis o Omedeo Tasso (XIII secolo – 1296) – capostipite della famiglia Tasso e organizzatore di uno dei primi servizi postali moderni

Pagine correlate
 Tassi